John Arthur Cox III detto Chubby (n. 1955), cestista statunitense
 John W. Cox detto Johnny (n. 1936), cestista statunitense
 John Arthur Cox Bransford IV (n. 1981), cestista statunitense naturalizzato venezuelano